Salinas (prezime)
 Salinas (općina u Portoriku)
 Salinas, Kalifornija, grad u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, u okrugu Monterey

Rijeke
 Salinas (rijeka u Kaliforniji)
 Salinas (rijeka u Guamu)
 Salinas (rijeka u Novom Meksiku)
 Salinas (rijeka u Gvatemali)
 Salinas (rijeka u Brazilu), u Minas Gerais
 Salinas (rijeka u Meksiku), u Nuevo León